Лохвицкий (Лохвицкая) — фамилия.

Известные носители 
 Лохвицкий, Александр Владимирович (1830—1884) — русский юрист, доктор права, присяжный поверенный, действительный статский советник.
 Лохвицкий, Аполлон Давыдович (1823 — после 1882) — губернатор Якутской области и Енисейской губернии.
 Лохвицкий, Кондрат Андреевич (1774 — конец 1830-х гг.) — мистик и археолог.
 Лохвицкий (Аджук-Гирей), Михаил Юрьевич (1922—1989) — русский советский писатель, редактор, журналист.
 Лохвицкий, Николай Александрович (1868—1933) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Лохвицкий, Пантелеймон Степанович (1877—1938) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Курской губернии, агроном.

